Josef Kaufhold bzw. Joseph Kaufhold ist der Name folgender Personen:

* Josef Kaufhold (Architekt) (1869–nach 1941), deutscher Architekt
 Joseph Kaufhold (1876–nach 1939), deutscher Jurist und Politiker